Ла Есперанза, Ранчо има више значења:

 Ла Есперанза, Ранчо (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есперанза, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику